Universidad de León är ett universitet i Spanien.   Det ligger i provinsen Provincia de León och regionen Kastilien och Leon, i den norra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid.

Källor 

Universitet och högskolor i Kastilien och Leon
Kontrollbehov inkommande wikilänkar